Пруга Београд—Ниш је магистрална железничка пруга у Србији. Према Уредби о категоризацији железничких пруга број пруге је 102.

Станице и стајалишта

Спољашње везе
 Привредна историја Србије: Пруга Београд-Ниш (РТС Културно-уметнички програм - Званични канал)
 Завршни радови на Коридору 10 код Ћуприје (РТС, 4. новембар 2015)
 Модернизација пруге Гиље-Ћуприја-Параћин (Железнице Србије - Званични јутјуб канал)
 Меморандум са кинеском компанијом зе реконструкцију пруге Београд-Ниш (РТС, 6. јул 2018)
 Вучић: Желимо брзу пругу до Ниша, потребно 800 милиона евра (РТВ, 18. децембар 2019)

Познате пруге
Београд—Ниш
Саобраћај у Београду